En russe Фёдорович (Fiodorovitch) signifie « fils de Fiodor », c’est-à-dire « fils de Théodore ». 

« Fille de Fiodor » se dit .

Voir : 
  : « Mikhaïl fils de Fiodor », c’est-à-dire « Michel fils de Théodore »